Xisco (ur. 1980) – hiszpański piłkarz 
 Xisco (ur. 1986) – hiszpański piłkarz 
 Xisco Nadal (ur. 1986) – hiszpański piłkarz
 Xisco Pires (ur. 1998) – andorski piłkarz